Zvirče je ime več naselij

v Sloveniji 
 Zvirče, gručasto naselje v Občini Tržič

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem
 Zvirče (pri Pokrčah), nem. Wirtschach, občina Pokrče

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška